Balizac egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.  Lakóit Balizacais-nak vagy Balizacaises-nek nevezik

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2001–2020 Michel Lacome

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései